Miejscowości w USA:
 Evart – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
Gminy w USA:
 Evart (ang. Evart Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola